Plusieurs villes possèdent une place Saint-Jacques :

la place Saint-Jacques à Liège

la place Saint-Jacques à Besançon
la place Saint-Jacques à Marseille
la place Saint-Jacques à Metz
la place Saint-Jacques à Paris
l'ancienne place Saint-Jacques-la-Boucherie à Paris, disparue lors du prolongement de la rue de Rivoli
la place Saint-Jacques à Toulouse

Voir aussi

Articles connexes 
 
 

Saint-Jacques
Jacques Place